Mademann ist der Familienname von

 Doris Mademann-Meise (* 1958), deutsche Künstlerin
 Richard Mademann (* 1968), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Mademann (1878–1956), deutscher Politiker (SPD)